Sacy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sacy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny